Marija Korytceva e Ioana Raluca Olaru erano le detentrici del titolo.

Il doppio del torneo di tennis Torneo Internazionale Regione Piemonte 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lara Arruabarrena-Vecino e Ekaterina Ivanova che hanno battuto in finale Janette Husárová e Renata Voráčová 6–3, 0–6, [10–3].

Teste di serie 

 Maria Elena Camerin /  İpek Şenoğlu (quarti di finale)
 Alizé Cornet /  Darija Jurak (primo turno)

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (quarti di finale) 
 Sharon Fichman /  Laura Pous Tió (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Torneo Internazionale Regione Piemonte 2011